Halley steht für:

 Halley (Arkansas), ein Ort im Desha County
 Halley-Station, eine britische Forschungsstation in der Antarktis
 Halley (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf dem Mond
 (2688) Halley, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Halleyscher Komet, ein lichtstarker wiederkehrender Komet
 Halley-Verfahren, eine Methode der numerischen Mathematik zur Bestimmung von Nullstellen
 RFC Halley-Concordia, ehemaliger deutscher Fußballverein

Halley ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Halley (1843–1920), deutscher Ministerialbeamter
 Edmond Halley (1656–1742), englischer Astronom, Mathematiker und Kartograf
 Ina Halley (1927–1992), deutsche Schauspielerin
 Paul Halley (* 1952), britischer Komponist
 Paul-Louis Halley (1934–2003), französischer Unternehmer
 Peter Halley (* 1953), US-amerikanischer abstrakter Künstler 
 Rich Halley (* 1947), US-amerikanischer Jazzmusiker, Komponist und Bandleader

Siehe auch:
 Haley